Кравчуково болото — гидрологический заказник общегосударственного значения, расположенный на юго-востоке Нежинского района (Черниговская область, Украина). Заказник создан 4 ноября 2000 года. Площадь — 172 га. Код (государственный кадастровый номер) — 5А00000Ж0002. Находится под контролем Великодорожского сельсовета.

История 
Был создан Указом Президента Украины от 04.11.2000 года № 1207/2000.

Описание 
Создан для охраны одноименного болота в верховье Вьюницы (левая притока Остра) на юго-востоке Нежинского районе между сёлами Калиновка и Кравчиха. Это типичное пойменное болото, которое имеет важное водорегулирующее значение.

Ближайший населённый пункт — село Кравчиха Нежинского района Черниговской области Украины, город — Нежин.

Природа 
Заказник является местом гнездования большого количества птиц, среди которых плиска, лунь, малая выпь, камышевка.

Растёт пальчатокоренник мясо-красный (Dactylorhiza incarnata), занесённый в Красную книгу Украины.

Литература 
 Географическая энциклопедия Украины. Издательство Украинская советская энциклопедия. Том 2. 1989—1993.

Ссылки 
 

Нежинский район
Гидрологические природоохранные объекты Черниговщины
Водно-болотные угодья
Болота Черниговской области
Гидрологические заказники
Появились в 2000 году на Украине
Болота по алфавиту
Водные объекты по алфавиту
Бассейн Остра (притока Десны)
2000 год в Черниговской области
2000-е годы в Черниговской области